Brandberg kan syfta på:

 Brandberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Brandberg, Tyrolen – ort i Tyrolen
 Brandberg, Wien – berg vid Wien, Österrike
 Brandberg (berg) – berg i Namibia